Ginetta peut désigner :
 une variante de Gina, un prénom italien ;
 Ginetta, un constructeur automobile.

Prénom féminin